James, Jamie, Jim e Jimmy Murray può riferirsi a diverse persone:

Personaggi dello spettacolo 
James Murray (attore statunitense) (1901-1936) 
James Murray (attore britannico) (1975 – vivente)
Jim Murray (chitarrista) (1942-2013) – chitarrista del gruppo Quicksilver Messenger Service

Personaggi dello sport 
James Murray (calciatore gallese) (1917-2007) – capitano del Roscommon GAA negli anni '40
James Murray (pugile) (1969-1995) – pugile scozzese
Jamie Murray (1986 – vivente) – tennista britannico
Jim "Bearcat" Murray (1933 – vivente) – allenatore per la National Hockey League
Jimmy Murray (calciatore britannico) (1935-2008) – calciatore britannico storico del Wolverhampton Wanderers Football Club
Jimmy Murray (1933 – vivente) – attaccante scozzese
James Murray (slittinista) (1946 – vivente) – slittinista statunitense

Politici 
James Murray, I barone Glenlyon (1782-1837) – politico e ufficiale svedese
James Murray, II duca di Atholl (1690-1764) – politico scozzese e deputato per i Whig
James Murray (giacobita) (1690-1770) – politico scozzese e membro del parlamento, in seguito fu anche segretario di stato, seguace del giacobita
Sir James Murray di Philiphaugh (1655-1708) – Magistrato e politico scozzese
James Alexander Murray (1864-1960) – politico canadese, primo ministro della provincia del Nuovo Brunswick
James Cunningham Murray (1917-1999) – Rappresentante dell'Illinois nel parlamento statunitense e vincitore del Premio Pacem in Terris 
James Edward Murray (1876-1961) – senatore statunitense originario del Montana
James Dixon Murray (1887-1965) – politico britannico e membro del partito laburista inglese

Ufficiali 
James Murray (governatore del Québec) (1721-1794) – Ufficiale scozzese dell'esercito britannico e governatore del Quebec
James Wolfe-Murray (1853-1919) – generale dell'esercito inglese, Capo dello Stato Maggiore imperiale durante la prima guerra mondiale
James Murray di Strowan (1734-1794) – ufficiale e politico scozzese, figlio di George Murray
James Murray VC (1859-1942) – ufficiale irlandese decorato con la Victoria Cross
James Murray Pulteney (1755-1811) – ufficiale e politico inglese, membro del Consiglio privato di sua maestà
James Lore Murray (1919-2004) – ufficiale dell'aviazione militare americana e direttore del progetto di costruzione del Boeing B-52 Stratofortress

Scienziati ed eruditi 
James Murray (1865-1914) – biologo ed esploratore scozzese
Sir James Murray (1837-1915) – erudito e lessicografo scozzese, primo editore dell'Oxford English Dictionary
James Murray (architetto) (m. 1634) – cavaliere scozzese e architetto sotto il regno di Carlo I d'Inghilterra
James A. Murray (zoologo) – zoologo e naturalista, curatore del museo di Karachi e membro della Bombay Natural History Society
James D. Murray (matematico) (1931 – vivente) – matematico e accademico, professore emerito dell'Università di Oxford

Altri 
James Murray (vescovo) (1828-1909) – primo vescovo cattolico della Diocesi di Maitland-Newcastle
James Albert Murray (vescovo) (1932 – vivente) – prelato e arcivescovo della Chiesa Cattolica, titolare della Diocesi di Kalamazoo
Jim Murray (giornalista) (1957 – vivente) -giornalista britannico e autore dell'annuale Jim Murray's Whisky Bible